Gatty ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Scott-Gatty (1847–1918), englischer Komponist und Heraldiker
 Harold Gatty (1903–1957), australischer Erfinder
 Margaret Gatty (1809–1873), englische Schriftstellerin und Botanikerin

Siehe auch: 
 Gatti